Нарон ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Ла-Корунья в составе автономного сообщества Галисия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ферроль. Занимает площадь 66,2 км². Население — 38285 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Ayuntamiento de Narón

Муниципалитеты Ла-Коруньи